Franciszek Niewczyk
 Stanisław Niewczyk
 Stefan Niewczyk